Svetovni pokal v smučarskih skokih 1985 je šesta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1985 v športu
1985